Grasmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Grasmayr (1876–1955), Lehrer, Hotelier und Schriftsteller
 Johann Georg Dominikus Grasmair (1691–1751), österreichischer Barockmaler

Siehe auch:
 Grassmayr